Список та короткі характеристики площ та майданів міста Харкова:

Джерела 

 Площади // Харьков: справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, скверов, районов… / Е. Н. Дмитриева и др. — Харьков: САГА, 2011. — 432 с. — ISBN 978-617-575-024-7.

Примітки